Eryngium rechingeri är en flockblommig växtart som beskrevs av Sophia G. Tamamschjan och Pimenov. Eryngium rechingeri ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
rechingeri